Disney Manga è stato un periodico italiano edito dalla Disney, prima come mensile, dal febbraio 2008 all'aprile 2009, e successivamente come bimestrale, dall'ottobre 2009 al giugno 2010. La testata nasce con lo scopo di far conoscere al pubblico italiano i manga giapponesi aventi come protagonisti personaggi dell'universo Disney.

Il formato di lettura mantiene l'originale giapponese, da destra verso sinistra, fatta eccezione per i primi 4 volumi, relativi a Kingdom Hearts, che si leggono da sinistra verso destra. Tuttavia, non sono stati i traduttori italiani a cambiare il formato: il manga è uscito così anche in Giappone.

I volumi sono stati stampati in bianco e nero, con una copertina bianco-rossa, e corredati da una sovraccoperta a colori. Ogni numero contiene, inoltre, vari editoriali, quali schede dei personaggi e schede informative sui manga.

La testata Disney Manga ha chiuso le pubblicazioni concludendo con il volume numero 20 (Kingdom Hearts II numero 5) nel giugno 2010, senza lasciare nessuna informazione di future nuove testate. A novembre 2014, durante Lucca Comics & Games, è stato annunciato il lancio di una nuova collana, partita quello stesso mese, sotto la testata Planet Disney, con la ristampa di Kingdom Hearts.

Pubblicazioni

Note

Collegamenti esterni 
 Disney Manga - Sito ufficiale Disney italiano
 

Disney